Pridoli désigner :
 Přídolí, une ville de la République tchèque, située dans le district de Český Krumlov ;
 Pridoli, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bajina Bašta, district de Zlatibor ;
 Pridoli, une époque géologique du Silurien dans l'ère Paléozoïque ;
 le Pridoli est une série du système Silurien appartenant à l'ère Paléozoïque.

Homonymie de toponyme